Теорема Степанова — обобщение теоремы Радемахера о дифференцируемости Липшицевой функции.

Предположим функция , определена на открытом множестве  евклидова пространства,
 и

для всех .
Тогда  дифференцируема почти везде в .

Доказана Степановым.

Литература 
 Федерер Г., Геометрическая теория меры, 1987, с. 236, (теорема 3.1.9)

Примечания 

Степанова